Артюшино — село в Белозерском районе Вологодской области. Административный центр Артюшинского сельского поселения.

С точки зрения административно-территориального деления — центр Артюшинского сельсовета.

Расстояние по автодороге до районного центра Белозерска — 40 км. Ближайшие населённые пункты — Буброво, Гора, Ульянкино.

По переписи 2002 года население — 213 человек (101 мужчина, 112 женщин). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)